Con il nome proprio Sergio, la Chiesa cattolica venera i seguenti Santi:

 San Sergio I (†701), papa, commemorato il 9 settembre.
 San Sergio di Bisceglie (†117), martire a Bisceglie, commemorato il 27 luglio
 San Sergio di Cesarea (†304), martire a Cesarea (Cappadocia), commemorato il 24 febbraio
 San Sergio di Radonež (†1392), monaco russo e patrono della Russia, commemorato il 25 settembre.
 San Sergio (†303), martire, festeggiato assieme a san Bacco il 7 ottobre.

Geografia 

 San Sergio (Črni Kal) – frazione del comune di Capodistria

 Borgo San Sergio – quartiere di Trieste a ridosso del comune di San Dorligo della Valle
 San Sergio – frazione di Tortorici in provincia di Messina

Architettura
 Chiesa di San Sergio – chiesa di Urbino.
 Chiesa di San Sergio di Radonež – chiesa di Nižnij Novgorod, in Russia.
 Chiesa dei Santi Sergio e Bacco al Foro Romano – chiesa scomparsa di Roma
 Cattedrale dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini – chiesa nazionale degli Ucraini a Roma
 Monastero della Trinità di San Sergio – il più importante monastero e lavra, della Chiesa ortodossa russa

Pagine correlate
 Chiesa di San Sergio